Putschkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Michailowna Putschkowa (* 1987), russische Marathonläuferin
 Olga Alexejewna Putschkowa (* 1987), russische Tennisspielerin